Жусип — казахская фамилия. Известные носители:
 Жусип, Нурторе Байтелесович (род. 1961) — казахстанский журналист, депутат сената парламента Казахстана.